«Финишная прямая» () — фильм режиссёра Режиса Варнье.

Сюжет 
Лейла выходит из тюрьмы, где отбывала срок за непреднамеренное убийство. Она случайно знакомится с молодым спортсменом-бегуном Янником. Янник недавно лишился зрения после того, как попал в дорожно-транспортное происшествие, но собирается продолжить тренировки, чтобы участвовать в соревнованиях для спортсменов-инвалидов. Лейла, в прошлом сама занимавшаяся бегом, соглашается помочь ему и стать его поводырём.

В ролях

Награды и номинации 
 2011 — «World Soundtrack Awards» — Номинация в категории композитор года (Патрик Дойл)

Отзывы критиков 
Издание Variety даёт фильму положительную оценку, отмечая яркую актёрскую работу Рашиды Бракни и Сирила Дескура, благодаря которой образы Лейлы и Янника выглядят достоверными и убедительными.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 

Фильмы-драмы Франции
Фильмы Режиса Варнье